Оборонное производство — область производства (промышленности) государства, являющаяся совокупностью научно-исследовательских, испытательных учреждений, организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, испытание, производство и утилизацию вооружения, военной и специальной техники и другого имущества для вооружённых сил (силовых структур) государства. 

Отдельные авторы сужают понятие оборонное производство показывая его важнейшей, но не единственной, а составной частью военно-промышленного комплекса, что по мнению некоторых не соответствует определению ВПК.

В просторечии — оборонка.

История 
Оборонное производство является основой военной экономики в России, может также называться оборонной промышленностью. В России в ней занято около 2 500 000 — 3 000 000 человек.

В оборонной промышленности СССР в 1991 году было около 1 100 учреждений и предприятий (НИИ, заводов, фабрик) с числом работающих на них более 9 000 000 человек.

Состав 
 разработка вооружения и военной техники (НИОКР);
 производство вооружения и военной техники (единичных образцов и массово при принятии на оснащение);
 испытание вооружения и военной техники;
 поставка (продажа) вооружения и военной техники;
 ремонт вооружения и военной техники;
 обслуживание вооружения и военной техники;
 утилизация вооружения и военной техники;

Отрасли 
Отрасли оборонного производства:
 Производство ядерного оружия;
 Ракетно-космическая промышленность;
 Авиационная промышленность;
 Судостроительная промышленность;
 Бронетанковая промышленность;
 Производство стрелкового оружия и боеприпасов;
 Производство артиллерийского вооружения;

Объекты оборонного производства 
Объектами оборонного производства являются:
 Все предприятия, производящие системы и элементы вооружения, взрывчатые и отравляющие вещества, расщепляющиеся и радиоактивные материалы, ракетные носители, космические и летательные аппараты, военное снаряжение, предприятия и объекты, обеспечивающие обслуживание, запуск и сопровождение космических аппаратов, осуществляющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в указанных областях — независимо от доли военных заказов;
 Защищённые рабочие помещения запасных пунктов управления всех органов государственной власти Российской Федерации, а также объекты связи и инженерной инфраструктуры, предназначенные для использования в особый период.

См. также 
 Военно-промышленные комитеты
 Офсетная сделка
 Военно-промышленный комплекс
 ВПК СССР
 ВПК России
 ВПК Белоруссии
 Военно-промышленный комплекс Украины
 Военно-промышленный комплекс США
 Список крупнейших военно-промышленных компаний
 Список 100 крупнейших мировых компаний ВПК (2013)

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, «Советская энциклопедия»1969—1978 в 30-ти томах;
 
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , Воениздат, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 «Военный энциклопедический словарь» (ВЭС), , Воениздат, 2007 г.;
 Григорьев М. Н., Е. Ю. Краснова; Маркетинг продукции военного назначения : учебник/ Издательство Инфо-да, — Спб., 2011. — С.435 — ISBN 978-5-94652-344-8
 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 252 «О перечне специальностей среднего профессионального образования для подготовки специалистов в сферах обороны, оборонного производства, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства в федеральных государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования»

Ссылки 
 Текст Конституции России на официальном сайте Президента России
 Федеральный закон, от 13 апреля 1998 года, № 60-ФЗ, «О конверсии оборонной промышленности в Российской Федерации»
 Информационное агентство ТС ВПК — мониторинг текущего состояния и анализ перспектив развития оборонно-промышленного комплекса России
 Новости ВПК — ежедневные обзоры новостей ВПК России и других стран мира
 Прорыв на мировой рынок вооружений, «Россия в глобальной политике». № 2, Март — Апрель 2008
 Брако-разводный контракт «Новая газета», 27.02.2008 — 8 крупнейших провалов ВПК
 Карта ОП России
 Russian defense industry production up 2,5 % in 1Q09

Военная экономика
Оборонная промышленность